13. Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie 1967 miały odbyć się 11 lutego w Friedrichroda, w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Zawody zostały odwołane. Planowano rozegrać trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn.

Przypisy 

Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie
1967 w sportach zimowych
1967 w Niemczech
Saneczkarstwo w Niemczech